Isokari kan syfta på:

 Isokari (klippa)
 Isokari (ö i Egentliga Finland, lat 60,66, long 21,51)
 Isokari (ö i Satakunta, Björneborg, lat 61,34, long 21,57)
 Isokari (ö i Satakunta, Björneborg, lat 61,73, long 21,56)
 Isokari (ö i Egentliga Tavastland)
 Isokari (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen, lat 60,75, long 21,33)
 Isokari (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen, lat 60,52, long 21,51)
 Isokari (ö i Södra Österbotten, Järviseutu, lat 62,95, long 23,54)
 Isokari (ö i Södra Österbotten, Järviseutu, lat 63,13, long 23,75)
 Isokari (ö i Birkaland)
 Isokari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,92, long 29,42)
 Isokari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,95, long 29,66)
 Isokari (ö i Satakunta, Björneborg, lat 61,57, long 22,52)
 Isokari (ö i Norra Österbotten, Haapavesi-Siikalatva)